Ubangi steht für:
 Ubangi (Fluss), zentralafrikanischer Fluss
 Ubangische Sprachen, Gruppe afrikanischer Sprachen
 Ubangi-Schari, Teil Französisch-Äquatorialafrikas, heute Zentralafrikanische Republik
 Süd-Ubangi und Nord-Ubangi, Provinzen der Demokratischen Republik Kongo